Юрий Фирсов: Фирсов, Юрий Викторович (род. 1963) — российский яхтсмен.
 Фирсов, Юрий Геннадиевич (род. 1933) — советский хоккеист.